Cristián Alberto de Schleswig-Holstein-Gottorp (Schleswig,  - Schleswig, ) fue Duque de Holstein-Gottorp entre 1659 y 1695, y Príncipe-Obispo de Lübeck de 1655 a 1666.

Biografía 
Cristián Alberto nació en el Castillo de Gottorp en la ciudad de (Schleswig, siendo hijo del duque Federico III de Holstein-Gottorp y de la princesa María Isabel de Sajonia, hija del elector Juan Jorge I de Sajonia y de la princesa Magdalena Sibila de Prusia. Alcanzó el gobierno del ducado de Holstein-Gottorp cuando su padre murió en el castillo de Tönning, asediado por el rey de Dinamarca y de Noruega Federico III. Ante la ocupación danesa, el nuevo duque tuvo que huir hacia Hamburgo y desde entonces su vida estaría marcada por la lucha contra Dinamarca. En un intento por alcanzar la paz, se casó en 1667 con la princesa danesa Federica Amalia, pero nada cambiaría en el conflicto.

Buscando protección contra su enemigo, el duque buscó la protección de Suecia, país con el que su padre había iniciado una política de cooperación.

En 1675, la guerra lo hizo escapar de sus posesiones, y tendría que permanecer en Hamburgo hasta 1679, y nuevamente de 1684 hasta 1689. Pudo volver a gobernar el ducado gracias a la intervención del emperador y de otros aliados europeos.

Fundó la Universidad de Kiel el 5 de octubre de 1665.

Familia 
Casado el 24 de octubre de 1667 con Federica Amalia de Dinamarca, tendría cuatro hijos:
 Sofía Amalia (1670-1710), esposa del príncipe Augusto Guillermo de Brunswick-Lüneburgo;
 Federico IV (1671-1702), duque de Holstein-Gottorp;
 Cristián Augusto (1673-1726), Príncipe-Obispo de Lübeck; fue padre del rey Adolfo Federico de Suecia;
 María Isabel (1678-1755), abadesa de Quedlinburg.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 web.genealogie.free.fr
 runeberg.org

Duques de Holstein-Gottorp del siglo XVII
Caballeros de la Orden del Elefante